Bazjanov eller Bazjanova (ryska Бажанов eller Бажанова) är ett ryskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Askold Bazjanov (1934–2012) – skoltsamisk-rysk författare
 Boris Bazjanov (1900–1982) – sovjetisk politiker
 Svetlana Bazjanova (född 1972) – rysk skridskoåkare